Лига Ирландии 1946/1947 () — 26-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Корк Юнайтед» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1946/1947
Ирландия
Ирландия
1946 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 1947 году